Willington ist der Name folgender Orte:
 Willington (Connecticut), Ort im Tolland County, USA
 Willington (South Carolina), Census-designated place im McCormick County, USA

England:
 Willington (Bedfordshire)
 Willington (Cheshire)
 Willington (County Durham)
 Willington (Derbyshire)
 Willington (Kent)
 Willington (Tyne and Wear)
 Willington (Warwickshire)

Siehe auch:
 Wellington (Begriffsklärung)
 Willingdon
 Willingtown